Lăzești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Lăzești (Scărișoara), Dorf im Kreis Alba
 Lăzești (Vadu Moților), Dorf im Kreis Alba